2 miejscowości w Polsce: 
 Cieszanowice – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Gorzkowice 
 Cieszanowice – wieś w woj. opolskim, w pow. nyskim, w gminie Kamiennik

Inne:
 Zalew Cieszanowice (Zalew Cieszanowicki) – zbiornik zaporowy na rzece Luciąża woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim